Feneș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Feneș (Alba), Dorf im Kreis Alba
Feneș (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin